

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайтов The Plant List и Catalogue of Life.
 Синонимика и авторы названий видов в данном списке не приводится.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Примечания 

Очанка